Турнир в группе B в рамках 63-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Дании.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1999
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999

Ссылки 

 hockeyarchives.info/ 

Хоккей
2
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Дании
Хоккей
Хоккей
Хоккей